Томаш Елинек (; 29 апреля 1962, Прага, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года в составе сборной Чехословакии.

Достижения 

 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 и чемпионатов мира 1989, 1990 и 1992 в составе сборной Чехословакии
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1980 и молодёжного чемпионата мира 1982

Статистика 

 Чемпионаn Чехии (Чехословакии) — 698 игр, 446 очков (221+225)
 Сборная Чехословакии — 82 игры, 27 шайб
 Сборная Чехии — 7 игр, 5 шайб
 НХЛ — 49 игр, 13 очков (7+6)
 Чемпионат Финляндии — 41 игра, 47 очков (24+23)
 Швейцарская национальная лига А — 11 игр, 9 очков (5+4)
 Швейцарская национальная лига Б — 6 игр, 14 очков (7+7)
 Чешская третья лига — 24 игры, 18 очков (7+11)
 Немецкая третья лига — 14 игр, 26 очков (10+16)
 Евролига — 3 игры
 АХЛ — 2 игры
 Всего за карьеру — 937 игр, 313 шайб

Семья 
Его сын Томаш Елинек-младший (род. 28.03.1982 г.) — хоккеист, нападающий, выступавший в низших чешских лигах.

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК ХПК
Игроки «Оттава Сенаторз»
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Слезан»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой